Котто — многозначное слово, может означать:

Персоналии 
 Котто, Абнер (род. 1987) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, двоюродный брат Мигеля Котто.
 Котто, Вир — персонаж научно-фантастического сериала «Вавилон-5» и литературных произведений («Центаврианская трилогия»).
 Котто, Мигель Анхель (род. 1980) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Котто, Яфет Фредерик (1939—2021) — американский актёр.
 Котто, Эдмон (1833—1896) — французский путешественник.

География 
 Верхнее Котто () — префектура в Центральноафриканской Республике.
 Нижнее Котто () — префектура в Центральноафриканской Республике.
 Котто () — река в Центральноафриканской Республике.

См. также 
 Кото (значения)
 Котто Тоскано — старинные прообразы современной керамической плитки